Hainzel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Hainzel (1524–1581), Augsburger Bürgermeister, Förderer der Wissenschaft
 Paul Hainzel (1527–1581), deutscher Astronom und Bürgermeister von Augsburg
Siehe auch:
 Hainzell